Ken Nelson (Amerikaanse muziekproducent) (1911-2008)
 Ken Nelson (Britse muziekproducent) (1959), bekend van onder meer Coldplay